Schack kan henvise til:

 Schack (efternavn) – tysk og dansk efternavn

 Adelsslægter
 Schack (adelsslægt) – adelsslægt med oprindelse i Nedersaksen i Nordtyskland og flere grene i Danmark
 Schack von Wittenau – adelsslægt med oprindelse i Schlesien

 Fornavn
 Schack Carl Rantzau (1717–1789) – dansk officer og statsmand af holstensk oprindelse